Артур Шнабель (нім. Artur Schnabel, 17 квітня 1882, Липник, поблизу Бельсько-Бяла — 15 серпня 1951, Аксенштайн на Люцернському озері) — австрійський піаніст.
 Джуліан Шнабель (;  26 жовтня 1951) — американський художник, кінорежисер і сценарист.
 Тереза Бер-Шнабель, Тереза Бер (нім. Therese Behr-Schnabel; 14 вересня 1876, Штутгарт — 30 січня 1959, Лугано) — німецька співачка (контральто).